Prvenstva Češke u nogometu su se počela održavati 1896. godine, dok je Češka (Bohemija) bila u sklopu Austro-Ugarske, te potom Čehoslovačke (dok nije krenula liga na razini cijele države) te za vrijeme 2. svjetskog rata prvenstva protektorata Bohemije i Moravske.

Prvaci i doprvaci

Poveznice i izvori 
 Prva češka nogometna liga
 Čehoslovačka Prva liga
  cs.wiki, Čehoslovačka nogometna liga
 rsssf.com, Prvenstvo Češke u nogometu
 rsssf.com, Prvenstva Češke i Čehoslovačke u nogometu - konačne ljestvice
 claudionicoletti.eu, Prvenstvo Češke u nogometu - konačne ljestvice 
 claudionicoletti.eu, Prvenstvo Čehoslovačke u nogometu - konačne ljestvice 

Češka nogometna natjecanja